Madeira Challenger 1988 steht für:

 Madeira Challenger I 1988
 Madeira Challenger II 1988